Jméno a příjmení Jaroslav Šturma má více osob:

 Jaroslav Šturma (pedagog) (* 1929) – český pedagog a vysokoškolský učitel
 Jaroslav Šturma (psycholog) (* 1944) – český psycholog, psychoterapeut, supervizor